Necromanis (Некроманис — „изумрли љускавац”) је изумрли род прави љускаваца, из натпородице Manoidea, који је у периоду од средњег олигоцена до средњег миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Од самог открића, тачан положај овог рода је био неодређен. Једно вријеме, овај род је био уврштен унутар породица Manidae и Patriomanidae, но према тренутним резултатима истраживања је уврштен као incertae sedis представник натпородице Manoidea.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Necromanis.

Временска распрострањеност рода Necromanis унутар натпородице Manoidea

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (натпородица)

Референце 

†
Изумрли сисари Европе